Amomo – poeta del XVI secolo
 Amomo – pianta del genere Amomum
 Amomo – nome vernacolare del Sison amomun 
 Amomo – altro nome del cardamomo